Achangaran může znamenat:

 Achangaran (řeka) – také Angren, řeka v Uzbekistánu, přítok Syrdarji
 Achangaran (město) – město v Taškentském vilajátu v Uzbekistánu